О́лдридж () — английская фамилия. Известные носители:

 Олдридж, Айра Фредерик (ок. 1805—1867) — выдающийся американский актер-трагик.
 Олдридж, Джеймс (1918—2015) — английский писатель и общественный деятель.
 Олдридж, Джон (род. 1958) — английский и ирландский футболист.
 Олдридж, Ламаркус (род. 1985) — американский баскетболист.
 Олдридж, Лили (род. 1985) — американская топ-модель, одна из «ангелов» Victoria’s Secret.
 Олдридж, Маркита (род. 1973) — американская баскетболистка.
 Олдридж, Рэй (род. 1948) — американский писатель-фантаст.
 Олдридж, Тиони В. (род. 1932) — американский арт-директор и художник по костюмам.
 Олдридж, Томми (род. 1950) — американский рок-музыкант, барабанщик.

Другое 
 Олдридж (скала) () — скала к юго-востоку от островов Караер.

См. также

Примечания